Патрік Рафтер був чемпіоном попереднього року і він успішно захистив свій титул, перемігши у фіналі свого співвітчизника Марка Філіппусіса з рахунком 6–3, 3–6, 6–2, 6–0.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1998 US Open Men's Singles draw 

1998 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат США з тенісу